Haricot blanc est une expression désignant diverses variétés du haricot commun (Phaseolus vulgaris) dont le grain est de couleur blanche. Il est également désigné sous les noms de coco, lingot, mogette...

 Flageolet
 Coco de Paimpol
 Coco de Pamiers
 Comtesse de Chambord
 Lingot du Nord
 Lingot de Castelnaudary
 Michelet
 Mogette de Vendée
 Petit riz nain
 Soissons blanc
 Haricot tarbais ou Alaric
 etc.

Voir aussi

Articles connexes 
 Haricot rouge
 Haricot vert
 Haricot
 Haricot (homonymie)
 Haricots à rames
 Haricots nains

Haricot
Nom de légumineuse ambigu